UDT steht als Abkürzung für:
 U.d.T., „unter dem Titel“, Vermerk bei Literaturangaben
 Underwater Demolition Teams, Spezialeinheiten der US Navy und Vorgänger der United States Navy SEALs
 União Democrática Timorense, konservative Partei Osttimors
 User Defined Type, ein Synonym für Abstract data type, siehe Abstrakter Datentyp
 Undersea Defence Technology, eine Rüstungsmesse und Fachkonferenz für Unterwasserkriegsführung

UDT